Non ci sono detentori poiché la scorsa edizione è stata interrotta a causa della pandemia di COVID-19.

In finale Marc-Andrea Hüsler e Zdeněk Kolář hanno sconfitto Peter Polansky e Brayden Schnur con il punteggio di 6–4, 2–6, [10–4].

Teste di serie 

  Raven Klaasen /  Ruan Roelofse (semifinale)
  Marc-Andrea Hüsler /  Zdeněk Kolář (campioni)

  Benjamin Bonzi /  Tristan Lamasine (primo turno)
  Tejmuraz Gabašvili /  Mark Vervoort (primo turno)

Wildcard 

  Robbie Arends /  Khololwam Montsi (primo turno)
  Devin Badenhorst /  Pierre Malan (primo turno)

  Vasilios Caripi /  Vaughn Hunter (primo turno)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

PotchOpen I 2021